Леонид Александрович Соколов (1870—1921) — русский духовный писатель и богослов.

Биография 
Родился  года в семье священника Вологодской епархии А. В. Соколова (1844—1904).

После Вологодской семинарии в 1890—1894 годах учился в Московской духовной академии, по окончании которой был оставлен профессорским стипендиатом — с 16.8.1894 по 16.8.1895. В это же время стал печататься его статьи в журналах.

С 21 сентября 1895 года преподавал в Вологодской гимназии, затем — в Киевской женской гимназии

В 1915 году в Киеве защитил магистерскую диссертацию «Епископ Игнатий Брянчанинов. Его жизнь, личность и морально-аскетические воззрения».

Был награждён орденами Св. Станислава и Св. Анны 3-й степеней.

Сочинения 
 Юношеские годы св. Иоанна Златоуста, и приготовление его к пастырскому служению. — Сергиев Посад : 2 тип. А.И. Снегиревой, 1895. — 89 с.;
 Психологический элемент в аскетических творениях и его значение для пастырей церкви. — Вологда: тип. Волог. губ. правл., 1898. — 88 с.;
 О признаках истинной Христовой Церкви. — Вологда, 1899;
 Притворное и подлинной отношение позитивизма к религии;
 Душевное спасение, как величайшее благо и радость жизни;
 Учение о нравственном возрождении у отцов аскетов // Труды Киевской духовной академии;
 Психология греха и добродетели по учению св. подвижников в древней церкви. — Вологда: тип. К.А. Баранеева, 1905. — 92 с.;
 Судьба писателя (Венок на могилу Н. В. Гоголя по случаю 100-лет. годовщины со дня рождения писателя). — Киев: тип. «Русская печатня», 1909.  42 с.;
 А. В. Кольцов и его поэзия природы, труда и песни (К столетию со дня рождения поэта). — Киев: тип. Имп. Ун-та св. Владимира, 1910;
 Н. И. Пирогов. — Киев, 1910;
 Списывание с книги и диктовка, как главнейшие средства для приучения к правописанию. — Киев: тип. Имп. Ун-та св. Владимира, 1911. — 24 с.;
 В. Г. Белинский в роли педагога. — Киев, 1911;
 Женский вопрос и ключи счастия (К 50-лет. юбилею Киево-Подол. жен. гимназии Ведомства учреждений имп. Марии). — Киев : тип. «Русская печатня», 1911. — 65 с.;
 Поиски жизненного смысла в романе «Братья Карамазовы». — Киев: тип. АО «Петр Барский в Киеве», 1912. — 58 с.
 Апостол русского просвещения (Памяти М.. Ломоносова). — Киев: тип. АО «Петр Барский в Киеве», 1912. — 34 с.;
 Общая дидактика. — Киев: Н. В. Оглоблин, 1912. — 172 с. (3-е изд. — Киев, 1914. - с.);
 Вечные ценности человеческой жизни. — Киев: тип. АО «Петр Барский в Киеве», 1913. — 96 с.;
 Общая педагогика: Учебник для жен. гимназий. — Киев: 1 Киев. артель печ. дела, 1913. — 134 с.
 Диссонансы жизни в поэзии И. С. Никитина. — Киев: тип. АО Н.Т. Корчак-Новицкого, 1914. — 20 с.
 Побежденный демон: Памяти М. Ю. Лермонтова : К 100-летию со дня рождения поэта. — Киев: тип. АО «Петр Барский в Киеве», 1914. — 63 с.
 Религиозно-нравственные мотивы в лире царственного певца (Вечной памяти К. Р.). — Киев : тип. АО «Петр Барский в Киеве», 1915. — 64 с.
 Епископ Игнатий Брянчанинов. В 2 ч. с прил. — Киев: Тип. Первой киевской артели печатного дела, 1915. (совр. изд. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2003. — 290 с. — ISBN 5-7533-0239-4)
 Слово в пяток третьей седмицы великого поста, при воспоминании страстей Христовых: Крест жизни и знамя крестное: Произнесено в Великой церкви Киево-Братского монастыря 11 марта 1916 г. — [Киев]: тип. АО «Петр Барский в Киеве», [1916]. — 29 с.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Соколов Леонид Александрович

Персоналии, чья дата рождения не установлена
Духовные писатели
Богословы Российской империи
Выпускники Московской духовной академии
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени